Шабана (; 15 червня 1952, Читтагонг) — бангладеська акторка, що знімалась у фільмах на урду та на бенгальській мові. Восьмикратна володарка Національної кінопремії Бангладеш за кращу жіночу роль.

Біографія 
Акторка народилася 15 червня 1952 року в Східній Бенгалії (нині територія підокруги Раозан округу Читтагонг, Бангладеш) і при народженні отримала ім'я Афроза Султана Ратна. Зніматися в кіно почала з дев'яти років, вперше з'явившись на екрані у фільмі Natun Sur (1962), після чого залишила навчання в школі. Її дорослим дебютом став фільм Chakori (1967), режисер якого дав їй псевдонім Шабана. Всього актриса з'явилася в понад 300 фільмах на урду та бенгальською мовою протягом 35 років. Однак її кар'єра в пакистанському кіно завершилася в 1971 році після здобуття незалежності Бангладешу.

У 1977 році нагороджена Національною кінопремією за кращу жіночу роль другого плану у фільмі Janani. Згодом отримала ту ж премію за кращу жіночу роль вісім разів за фільми: Sokhi Tumi Kar (1980), Dui Poisar Alta (1982), Najma (1983), Bhat De (1984), Apeksha (1987), Ranga Bhabi (1989), Moroner Pore (1990) і Achena (1991).

З 1973 року Шабана одружена з кінорежисером Вахідом Садіком, від якого має двох дочок і сина. У 1997 році актриса оголосила про припинення своєї кар'єри і в 2000 разом з сім'єю переселилася в США.

Фільмографія

Інщи Бенгальські фільми

Примітки 

Персоналії Бангладеш за професією
Акторки